Kossuth steht für:

 Kossuth (Bartók), sinfonische Dichtung von Béla Bartók
 Kossuth-Preis, ungarische Auszeichnung
 Kossuth Rádió, ungarischer Hörfunksender
 Kossuth County, Verwaltungseinheit in Iowa

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Kossuth (Indiana)
 Kossuth (Iowa)
 Kossuth (Mississippi)
 Kossuth (New York)
 Kossuth (Ohio)
 Kossuth (Pennsylvania)
 Kossuth (Town), Town(ship) im Manitowoc County, Wisconsin

Personen:
 Camillo Kossuth (1888–1963), österreichisch-deutscher Schauspieler
 Charlotte Kossuth (1925–2014), deutsche Lektorin und Übersetzerin
 Egon Josef Kossuth (1874–1949), schlesischer Porträtmaler
 Ferenc Kossuth (1841–1914), ungarischer Ingenieur und Politiker
 Lajos Kossuth (1802–1894), ungarischer Rechtsanwalt, Politiker und Freiheitskämpfer
 Leonhard Kossuth (1923–2022), deutscher Schriftsteller, Verlagslektor, Literaturkritiker und Publizist
 Zsuzsanna Kossuth (1817–1854), ungarische Oberschwester im Freiheitskrieg (1848–49), jüngste Schwester von Lajos Kossuth

Siehe auch:
 Kossuthbrücke
 Kosuth